Le Conseil de la vallée Richmond est une zone d'administration locale au nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Il est traversé par la Pacific Highway, la Bruxner Highway et la North Coast railway. Il abrite la plus grande partie du cours de la Richmond River. 

C'est une région agricole avec élevage, culture de céréales et de canne à sucre. Anecdotiquement, il existe une plantation de pacaniers à 10 km à l'est de Casino.

Le comté abrite les villes de:
 Casino,
 Coraki,
 Coraki Est,
 Woodburn,
 Evans Head,
 Stratheden,
 Tomki et
 Tatham.

Lien externe
 Local+Government+Area&level1=1&level2= LGA16610&mapdisplay=on&collection=census&period=2006&areacode=1%7ELGA10050&geography= Local+Government+Area&method=&productlabel=&producttype=&topic=&navmapdisplayed=true&javascript=true&breadcrumb= L&topholder=107&leftholder=0&currentaction=102&action=102&textversion=false&subaction=2

Richmond